Palo-mesto puede referirse a:
El nombre común de la planta Quercus cerris.
El nombre común de la planta Quercus coccifera.
El nombre común de la planta '''''Rhamnus alaternus.